Deux navires de la marine française ont porté le nom de Modeste :
 le , un vaisseau de 64 canons lancé en 1759 et capturé par la Royal Navy cette même année. Il y est intégré sous le nom de HMS Modeste ;
 la , une frégate de classe Magicienne portant 32 canons lancée en 1786. Elle est capturée en 1793.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française